Магомед Рамазанов:
 Рамазанов, Магомед Курбанович (род. 1958) — советский самбист, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Рамазанов, Магомед Мухтарович (1929—1982) — советский борец вольного стиля, Заслуженный тренер СССР.
 Рамазанов, Магомед Эльдарович (род. 1993) — российский борец вольного стиля.